Horsfall ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Horsfall (1930–2013), britischer Schauspieler
 Charles Mendelssohn Horsfall (1865–1942), deutscher Künstler
 Ewart Horsfall (1892–1974), britischer Ruderer
 Frank L. Horsfall (1906–1971), US-amerikanischer Virologe
 Nicholas Horsfall (1946–2019), britischer Altphilologe